

Населені пункти та їхні частини

 Єнджеєво — село в гміні Льняно Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єнджеєво — село в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Єнджеєво — село в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Єнджеєво — село в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Єнджеєво — частина міста Плоцьк в Мазовецькому воєводстві

Примітки